Pablo Sandoval puede referirse a:

 Pablo Sandoval Ramírez (1944-2000), político mexicano;
 Pablo Amílcar Sandoval (1974), político mexicano;
 Pablo Emilio Sandoval (1986), beisbolista venezolano.